Калльмюнц () — немецкий топоним.

 Калльмюнц — ярмарочная община в Германии, в федеральной земле Бавария.
 Калльмюнц — руины старинного замка на территории одноимённой общины в Баварии.